TFC son unas siglas que pueden estar referidas a:

 Toulouse Football Club, equipo de fútbol francés; 
 Tours Football Club, equipo de fútbol francés; 
 Trabajo Fin de Carrera, proyecto necesario en algunas universidades para alcanzar un grado universitario; o
 Team Fortress Classic, un mod multiplayer de Half-Life.